Cassis tessellata — вид большой морской улитки, хищного морского брюхоногого моллюска семейства шлемовидок  из рода шишаков .. Английское название этого вида также включает понятие «шлема»:  (буквально: «западноафриканский шлем»).

Раковина конусовидная с уплощенной вершиной, светлая с более темными симметричными пятнами. По внешней поверхности расположены небольшие короткие шипы. Как и у остальных представителей этого рода, сифон (короткий и узкий) сильно отогнут назад. Со стороны устья раковина белая. Размер раковин взрослых особей варьирует от 66 до 300 мм.

C. tessellata относятся к морскому бентосу; обитают в субтропиках на глубинах от 1 до 50 м.

Размножаются половым путем. Тела отмерших моллюсков C. tessellata образуют прибрежные морские донные отложения.

Этот вид встречается в Карибском море и в Атлантическом океане вдоль Кабо-Верде и от Сенегала до Анголы.

Примечания

Литература 
 Fischer, W., G. Bianchi and W.B. Scott (eds.) 1981 Gastropods. 6: pag.var. In FAO species identification sheets for fishery purposes. Eastern Central Atlantic (fishing areas 34, 47; in part). Canada Funds-in-Trust. Ottawa, Department of Fisheries and Oceans Canada, by arrangement with the Food and AgriculturesOrganization of the United Nations, 1-7: pag.var.
 Gofas, S.; Afonso, J.P.; Brandào, M. (Ed.). (S.a.). Conchas e Moluscos de Angola = Coquillages et Mollusques d’Angola. [Shells and molluscs of Angola]. Universidade Agostinho / Elf Aquitaine Angola: Angola. 140 pp
 Dautzenberg, Ph. (1929). Mollusques testacés marins de Madagascar. Faune des Colonies Francaises, Tome III
 Bernard, P.A. (Ed.) (1984). Coquillages du Gabon [Shells of Gabon]. Pierre A. Bernard: Libreville, Gabon. 140, 75 plates pp.
 Rolán E., 2005. Malacological Fauna From The Cape Verde Archipelago. Part 1, Polyplacophora and Gastropoda.

Ссылки 

Моллюски Атлантического океана
Шлемовидки
Животные, описанные в 1791 году